Двукратный победитель турнира испанец Рафаэль Надаль защищал свой титул, но во втором круге уступил американцу Маккензи Макдональду. По ходу матча Надаль испытывал боль в бедре, ожидается, что испанец вернется на корты не ранее марта.

Новак Джокович 10-й раз играл в финале Открытого чемпионата Австралии и одержал 10-ю победу. Всего это была 22-я победа Джоковича в 33 финалах турниров Большого шлема. Джокович догнал Надаля по количеству побед на турнирах Большого шлема. По количеству финалов Джокович лидирует единолично. За весь турнир 35-летний Джокович проиграл только один сет. Джокович не проиграл ни одного матча на территории Австралии с 2018 года.

Общая информация 
Первая ракетка мира Карлос Алькарас пропустил турнир из-за травмы ноги.

Стефанос Циципас и Новак Джокович в финале турнира разыграли не только титул, но и первую строчку в рейтинге. Такая ситуация происходит на втором турнире Большого шлема подряд, на Открытом чемпионате США 2022 года звание первой ракетки мира в финале оспаривали Каспер Рууд и Карлос Алькарас. Рууд в случае своей победы в Австралии также мог возглавить рейтинг, но проиграл во втором круге. Джокович — единственный победитель турниров Большого шлема, который сумел пройти дальше третьего раунда турнира.

Большинство матчей второго игрового дня первого круга из-за дождя были перенесены на следующий игровой день 18 января.

Первые два сеянных теннисиста Надаль и Рууд не смогли выйти в третий круг, это первый случай на турнирах Большого шлема с Открытого чемпионата Австралии 2002 года, когда два первых сеянных не дошли до третьего круга (тогда Ллейтон Хьюитт и Густаво Куэртен проиграли в первом же круге).

Российские и белорусские теннисисты с марта 2022 года выступают на турнирах ATP без национальной принадлежности (включая запрет на использование флагов), что является частью санкций, наложенных на Россию и Белоруссию после вторжения России на Украину в феврале 2022 года.

Посев 

  Рафаэль Надаль (второй круг)   
  Каспер Рууд (второй круг) 
  Стефанос Циципас (финал) 
  Новак Джокович (Победитель) 
 Андрей Рублёв (четвертьфинал) 
  Феликс Оже-Альяссим (четвертый круг) 
 Даниил Медведев  (третий круг) 
  Тейлор Фриц (второй круг)  
  Хольгер Руне (четвертый круг) 
  Хуберт Хуркач (четвертый круг) 
  Кэмерон Норри (третий круг)  
  Александр Зверев  (второй круг)  
  Маттео Берреттини (первый круг)   
  Пабло Карреньо Буста (второй круг) 
  Янник Синнер (четвертый круг) 
  Фрэнсис Тиафо (третий круг) 

<ol start=17>
  Лоренцо Музетти (первый круг)   
 Карен Хачанов (полуфинал) 
  Ник Кирьос (снялся с турнира)
  Денис Шаповалов (третий круг)
  Борна Чорич (первый круг)
  Алекс де Минор (четвертый круг) 
  Диего Шварцман (второй круг)  
  Роберто Баутиста Агут (четвертый круг) 
  Дэниел Эванс (третий круг)
  Григор Димитров (третий круг)
  Миомир Кецманович (первый круг)   
  Франсиско Черундоло (третий круг)
  Себастьян Корда (четвертьфинал) 
  Алехандро Давидович Фокина (второй круг)
  Ёсихито Нисиока (четвертый круг) 
  Ботик ван де Зандсхюлп (второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Взрослые